Анто́н Серге́евич Кузьми́н (19 июня 1965, Свердловск) — российский художник-концептуалист, куратор, писатель и поэт.

Работает в станковой живописи и графике. Автор масштабных выставочных проектов, в которых он объединяет разных по стилю и жанрам художников. Уральский наследник Павла Николаевича Филонова и Нико Пиросмани. Выставочная деятельность с 1991 г. Автор 12 книг. С 1999 и по 2005 год творчески сотрудничал с фотографом, художником слова, ПАНК-СКОМОРОХом и Народным дворником России Б. У. Кашкиным (Екатеринбург).

Биография 
Родился на Урале, в г. Свердловске, в семье инженеров (Свердловского завода электроавтоматики и Гидрометеослужбы по Свердловской области) – Сергея Павловича и Нины Александровны Кузьминых. Окончил среднюю школу № 79 Верх-Исетского района. Трудовую деятельность начал в 1983 г. в палеонтолого-стратиграфической партии Института геологии и геохимии им. А.Н. Заварицкого УрО АН СССР, под руководством видных уральских палеонтологов – профессоров Сапельникова Вадима Петровича и Шуйского Вадима Прокопьевича. Служил на Краснознамённом Черноморском и Дважды Краснознамённом Балтийском флотах. Учился на историческом и искусствоведческом факультетах УрГУ — Уральский государственный университет имени А. М. Горького (1920, в нынешнем виде — в 1931 г.). Выставочная деятельность с 1991 г. Работы находятся в собраниях Екатеринбургского музея ИЗО, в частных коллекциях Австрии, Великобритании, Германии, Израиля, Испании, Италии, Канады, Польши, России, США, Турции, Финляндии, Франции, Чили и Японии.

Живёт и работает в Екатеринбурге.

Избранные арт-проекты 
 08 января — 08 февраля 1994 — 1-й арт-проект «С днём рождения, Павел Филонов!» (автор идеи, куратор проекта и участник) (первое экспонирование работ П. Н. Филонова в г. Екатеринбурге) (в арт-проекте принимали участие: А. А. Алексеев-Свинкин, М. Ш. Брусиловский, В. М. Волович, В. А. Гончаров, А. А. Казанцев, Р. Р. Базетов, В. А. Степанов). Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) и Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ). Екатеринбург.
 05-25 апреля 1995 — 2-й арт-проект «Солнце Нико Пиросмани» (автор идеи, куратор проекта и участник). Картины из графических серий «Ангельский цикл» и «Ангелы структуры», две картины-действия: «Солнце Нико Пиросмани» и «Битва Михаила Архистратига с чудовищем» (совм. картина с художниками — А.Алексеевым-Свинкиным, Р.Базетовым, М.Брусиловским, В.Воловичем, А.Казанцевым, С.Кузьминым, В.Махотиным и кинорежиссёром Валерием Огородниковым). Презентация книг «Солнце Нико Пиросмани» и «Ангельский кодекс», Музей молодёжи, Екатеринбург.
 04 мая — 04 июля 1999 — 3-й (международный) арт-проект «Но сначала были бабочки…» к 100-летию Владимира Владимировича Набокова. Первый, екатеринбургский этап при участии 69 художников и 8 скульпторов г. Екатеринбурга. Выставочный зал Музея изобразительных искусств, Екатеринбург.
 29 апреля — 29 июня 2002 — 4-й арт-проект «Солнце Нико Пиросмани. 2» (автор идеи, куратор проекта и участник). Презентация книги «Солнце Нико Пиросмани» (издательство «На Пяти УглахЪ»). Выставочный зал мастерской батика «Коллаж», Екатеринбург.

Избранные персональные и групповые выставки 
 февраль 1991 — персональная выставка «Живопись и графика». Дом Мира и Дружбы, Свердловск.
 май 1991 — Участник выставки под эгидой «ЮНЕСКО» — «Историческое наследие Урала» (серия графических работ «Старые демидовские поселения»), Москва.
 май-июнь 1992 — участник групповой выставки молодых российских художников. Галерея «Книга ПРИНТШОП» Вена, Австрия и Париж, Франция.
 октябрь-ноябрь 1992 — персональная выставка «ART метаморфозы. Живопись и графика» Музей общественно-политического движения Урала, Екатеринбург.
 декабрь 1992 — Участник групповой выставки уральских художников. Екатеринбургское отделение Союза художников России. Братислава, ЧСФР
 декабрь 1992 — январь 1993 — персональная выставка «ART метаморфозы 2. Живопись, графика, скульптура». Екатеринбургское отделение Союза художников России. Выставочный зал Дома художника, Екатеринбург.
 март 1993 — персональная выставка. «Галерея русского культурного центра». Вильнюс, Литва.
 апрель 1993 — персональная выставка. «Мемориальный музей Я.Розенталя и Р.Блауманиса» на ул. Альберта, 12 (филиал музея литературы и искусства Латвии им. Яна Райниса). Рига, Латвия.
 апрель-май 1994 — выставка графики в Мид-Чеширском колледже искусств. Работы из серии «Охота на волков», «Бронзовые Рыбы» и «Будетлянские хроники» (по произв. Велимира Хлебникова). Графство Чешир, Честер, Англия.
 22-25 декабря 1994 — персональная выставка «Откровения» на международном фестивале «Три вечера с А. Р. Тертеряном». Зал Екатеринбургской филармонии, Екатеринбург.
 июнь 1995 — персональная выставка «Антон Кузьмин в „L. GALLERY“, Нью Йорк, Америка
 сентябрь-октябрь 1995 — участник выставки-акции „Свет негасимый“ к 110-летию Екатеринбургской епархии. Выставочный зал МИИ на Воеводина 5, Екатеринбург.
 25 июня 2002 — участник благотворительного аукциона екатеринбургских художников, посвящённого памяти художника Олега Елового (сбор средств на памятник). Галерея „Татьянин день“, Екатеринбург.
 11 — 12 июня 2000 — организатор ночного огненного перформанса „Число, пробуждающее Знаки Времени“ на Палкинских каменных палатках в окрестностях посёлка Палкино. Галерея „На пяти Углах“, г. Екатеринбург.
 24 — 27 февраля 2004 — участник выставки-аукциона уральских художников памяти художника Виктора Махотина. Фотографический музей „Дом Метенкова“ совм. с музеем истории Екатеринбурга. Автор памятника Виктору Фёдоровичу Махотину на Северном кладбище.

Арт-проект „С днём рождения, Павел Филонов!“

История 
Проект приурочен к 111-й годовщине со дня рождения Мастера и основателя аналитического искусства (одного из основных направлений русского авангарда нач. XX века) — Павла Николаевича Филонова.

Данный проект стал значительным событием в культурной жизни Екатеринбурга, так как произведения Павла Николаевича Филонова до этого времени на Урале не экспонировались. Концепция проекта была представлена вниманию руководства Государственного Русского музея (в фондах которого и находится основная коллекция картин Филонова, переданных в дар ГРМ в середине 60-х годов сестрой художника — Евдокией Николаевной (в девичестве — Филоновой) Глебовой).

К экспонированию на выставке были отобраны четыре графических (бум., тушь) и одна живописная („Композиция“, х., масло) картины художника. Помимо этого, в экспозиционном пространстве была представлена и картина одного из учеников Филонова — Алевтины Евгеньевны Мордвиновой (из собрания „Русского фонда“). Эти шесть живописных работ составили основную (мемориальную) зону выставки с подлинными документами, касающихся жизни и творчества Павла Филонова (из собрания Российского государственного архива литературы и искусства).

Участники 
 Павел Николаевич Филонов.
 Алевтина Евгеньевна Мордвинова (А. Е. Мордвинова)

Так же, в проекте Кузьмина приняли участие художники Свердловска-Екатеринбурга, чьё становление как художников проходило в 60-е и последующие годы в контексте разработок аналитического искусства Филонова:

 Александр Алексеев (А. А. Алексеев-Свинкин)
 Ренат Базетов (Р. Р. Базетов)
 Миша Брусиловский (М. Ш. Брусиловский)
 Виталий Волович (В. М. Волович)
 Виктор Гончаров (В. А. Гончаров)
 Алексей Казанцев (А. А. Казанцев)
 Антон Кузьмин (А. С. Кузьмин)
 Вениамин Степанов (В. А. Степанов)

Источники 
 Каталог арт-проекта „С днём рождения, Павел Филонов!“. // Изд-во „На пяти углахЪ“, Екатеринбург, 1993.
 А.Кантор. Статья „Искусство Урала“. // Вестник МГУ. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. № 2, стр. 42, 1995
 С.Кропотов. Статья „Экономика“ игры по ту сторону экономики войны. Искусство Екатеринбурга и Нижнего Тагила конца 80-х и начала 90-х гг.» // Журнал «Комод», № 27, 1996
 В.Дубичев. Статья «Адепт синтетического искусства». // газета «Доверие», № 9-10 (81-82), 1994
 М.Романова. Статья «Арт-факт. С днём рождения, Павел Филонов!». // «Областная газета», № 4 (264), 14.01.1994
 Д.Ионов. Статья «Круглая дата — 111 лет». // газета «Главный проспект», № 3 (32), 23.01.1994
 А.Яловец. Статья «Центр притяжения». // «Областная газета», № 15 (275), 25.01.1994
 М.Романова. «Профи объединяются». // газета «Вечерний Екатеринбург», № 146 (10939), 03.08.1994

Арт-проект «Солнце Нико Пиросмани»

История 
История этого проекта ведёт начало с 1987 года. Со слов автора, «слова возникли из той влажной взвеси ещё непонятного ощущения», пришедшего на берегу Балтийской косы в один из дней весны 1987 года. Слова дышали:

«Будет радость.
Будет день.
Из окна -
лазурь и море,
и задумчивая тень
на колышащейся шторе.
Будут тонкий аромат
источать цветы герани,
и малиновый закат
Солнца Нико Пиросмани.
Будет зеркало окном
в неизвестность наших судеб,
сохранённое стеклом
что-то давнее разбудит…»

По прошествии семи лет они странным образом начали преобразовываться в не менее странный текст, возникновению которого предшествовало путешествие художника в Грузию, где Кузьмин и обратил внимание на выпадающие из контекста всего творчества Нико Пиросмани две живописных работы под общим названием «Пасхальные барашки». Картины были удивительные. Именно с этого интуитивного ощущения и возник первый текст с рабочим названием «Солнце Нико Пиросмани» и на свет появились те самые семь Пасхальных барашков Пиросмани, которые, как оказалось, были совсем не случайным Откровением Пиросмани. Своего рода квинтэссенцией всей его жизни и, как следствие, творческого озарения и духовного самосовершенствования. Ограниченным тиражом (по 120 экз. каждая) к арт-проекту «Солнце Нико Пиросмани» были выпущены две книги А.Кузьмина — с одноимённым названием («Солнце Нико Пиросмани») и «Ангельский Кодекс» (в соавторстве с: настоятелем церкви Николая Чудотворца в с. Быньги (Невьянского района, Свердловской области) — Отцом Виктором (Зыряновым), В. Е. Зиновьевым (профессором УПИ, доктором физико-математических наук) и екатеринбургским писателем Вадимом Дубичевым).

Арт-проект проходил в Екатеринбурге, в Музее молодёжи на ул. Карла Либкнехта, 32, с 05 по 25 апреля 1995 года и занимал под экспозицию два зала музея — в первом зале были представлены «Картина-действие № 1» (авт. транскрипция А.Кузьмина) — «Пасхальный ягнёнок. Сам Пиросмани» (оргалит, масло, размер 1000х1000 мм) и живописная серия из 27 миниатюр «Ангельский цикл» (бум., цв. карандаш, золочение), которая вела зрителя от первой «картины-действия» во второй зал музея, где была представлена вторая серия живописных работ Кузьмина под названием «Ангелы структуры» (бум., воск, темпера), предваряющая «Картину-действие» под № 2 — «Битва Михаила Архистратига с чудовищем» (оргалит, темпера, масло, размер — 1500х1500 мм). К работе над этой картиной Кузьмин пригласил к соавторству семь замечательных художников Екатеринбурга — Александра Алексеева-Свинкина, Рената Базетова, Миши Брусиловского, Виталия Воловича, Алексея Казанцева, Сергея Кузьмина (отца А.Кузьмина), Виктора Махотина и кинорежиссёра Валерия Огородникова. Каждый из соавторов этой картины нарисовали на круглых и квадратных кусочках загрунтованного оргалита ангелов и чудовищ, которые затем и были вплавлены в общую сюжетную композицию.

 Подробность: ангела в исполнении кинорежиссёра Валерия Огородникова на картине нет. Есть только чудовище. На квадратном кусочке оргалита. Квадрат этот не имеет графических подробностей и представляет собой хаотичное чередование светло-синей масляной краски с вкраплениями цинковых белил. Со слов Кузьмина (по тексту интервью американскому журналу «New wave» в 1999 г.): «Валера написал этот фрагмент в один из своих приездов в Екатеринбург, в помещении моей мастерской, находившейся в то время на втором этаже Дома фотографа Метенкова. Ангела он не написал не по принципиальным соображениям, а в силу очевидной невозможности изобразить невидимое, тогда как чудовищ можно встретить на каждом шагу в этой жизни, причём в достаточно благополучном виде. В целом, я не мог с ним не согласиться и поэтому не стал настаивать на написании ангела Валерой…»

Окончательный текст сформировался 6 февраля 1997 года и послужил основой для воплощения 4-го арт-проекта Кузьмина — «Солнце Нико Пиросмани. 2», который состоялся 29 апреля — 29 июня 2002 года на площадке Выставочного зала мастерской батика «Коллаж» в г. Екатеринбурге.

Со-авторы создания «Картины-действия № 2» — «Битва Михаила Архистратига с чудовищем» 

 Александр Алексеев (Александр Алексеевич Алексеев-Свинкин)
 Ренат Базетов (Ренат Рашидович Базетов)
 Миша Брусиловский
 Виталий Волович
 Алексей Казанцев (Алексей Афанасьевич Казанцев)
 Антон Кузьмин (Антон Сергеевич Кузьмин)
 Сергей Кузьмин (Сергей Павлович Кузьмин)
 Виктор Махотин (Виктор Фёдорович Махотин)
 Валерий Огородников

Источники 
 Каталог арт-проекта «Солнце Нико Пиросмани». // Изд-во «На пяти углахЪ», Екатеринбург, 1995.
 А.Кузьмин. Книга «Солнце Нико Пиросмани» /первое авторское издание. Тираж 120 экз./ // Екатеринбург, 1995.
 А.Кузьмин. Книга «Ангельский кодекс» /авторское издание. Тираж 120 экз./ // Екатеринбург, 1995.
 Г.Зайцев. Статья «Откровение или По ту сторону игры». // Журнал «Easy Rider», № 5, 1997/
 Документальный фильм «Последний тифлисский ноктюрн». Реж. И.Стрельцов. /Москва, 1997/
 В.Дубичев. Статья «Пиросмани завтра». // Альманах «Новик», Екатеринбург, 1998/
 А.Кузьмин. Книга «Солнце Нико Пиросмани» /тираж 1000 экз./ // Изд-во «На пяти углахЪ», Екатеринбург, 2002.
 А.Кузьмин. Статья «Солнце Нико Пиросмани». // Журнал «Уральские авиалинии», сентябрь/октябрь, № 5 (20), 2004/

Буклеты и каталоги к выставкам 
 «Антон Кузьмин. Графика» Автор вступит. статьи проф. Г. Б. Зайцев. // Екатеринбург: Изд-во РИФ «Солярис», 1993. 68 с., ил. (С переводом на англ. яз.)
 Каталог арт-проекта «С днём рождения, Павел Филонов!» // Изд-во «На пяти углахЪ», Екатеринбург, 1993.
 Каталог арт-проекта «Солнце Нико Пиросмани» // Изд-во «На пяти углахЪ», Екатеринбург, 1995.
 Галерея «Автограф»: Живопись, графика из коллекции Т. Ф. Набросовой-Брусиловской / Сост. каталога Т. Ф. Набросова-Брусиловская. Автор вступит. статей В. М. Волович и Г. С. Метелев. Изд. Е. В. Ройзман. // Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2000. 166 с., ил. (c переводом на англ. яз.)
 «В. Махотин: спасибо, до свидания!» / Сост. С. Абакумова. // Екатеринбург : Изд-во УрГУ, 2006. 367 с., фото. ISBN 5-7525-1564-5

Ссылки 
 А.Кузьмин на Gif.Ru
 Концепт-биография

Примечания 

Выпускники Уральского государственного университета
Персоналии по алфавиту
Персоналии:Екатеринбург
Поэты России
Современные художники России
Художники по алфавиту
Родившиеся 19 июня
Родившиеся в 1965 году
Родившиеся в Екатеринбурге